Kavadh (Ghobād, , auch Qubād, in der Literatur auch Kawad) ist ein persischer Vorname und der Name zweier persischer Großkönige aus dem Hause der Sassaniden:

 Kavadh I. (488–496 und 499–531)
 Kavadh II. (628)

Siehe auch:
 Kai Qubad (Begriffsklärung)
 Kai Kobad I.
 Qubad Talabani